Куш-Елга — название населённых пунктов:

Россия 
 Куш-Елга — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Куш-Елга — село в Заинском районе Татарстана.